Tanzania
 Bukandwe – circoscrizione della regione di Geita
 Bukandwe – circoscrizione della regione di Mwanza